Pojem analog či analogue může mít vícero významů:

Obecně jde o obdobu, o označení vztahů podobností či jiných souvislostí, jakožto analogie v jazykovém či literárním významu.

 analog (chemie) – taková chemická látka, která je analogem (náhradou, substitutem) zkoumané látky, kde analog (sice) také reaguje, a to buď s podobnými účinky, anebo naopak s jinými/nežádoucími následky.
 analog (ekonomie) – substitut
 analog (biologie) – funkční a tvarová shoda orgánů nebo organismů, která je výsledkem konvergentní evoluce (homoplázie, sbíhavý vývoj, stejné „řešení“ u nepříbuzných druhů)

zpracování signálu
 analogový signál – též „spojitý signál“, který typicky lze zpracovat v tzv. „časové oblasti“, typicky nevzorkovaný (v čase) a nekvantovaný (v měřených hodnotách), tedy opak digitálního signálu
 analogový obvod – obvod, který přijímá, zpracovává, či generuje analogové signály; který vnitřně funguje analogově.
 analogová síť – analogové obvody vzájemně kaskádově propojené

hudba
 Analogue (album) – album skupiny A-ha, 2005
 The Analogs – polská punková kapela
 Analog Man-Joe Walsh / kytarista z bývalé skupiny Eagles /
 

náhražky
 analog masa – náhražka masa, masná náhražka
 analog sýra – náhražka sýra, sýrová náhražka

časopisy
 Analog Science Fiction and Fact
 ANALOG Computing – o Atari

Související články 
 analogie (rozcestník)